Сла́мпе () — населённый пункт в центральной части Латвии, административный центр Слампской волости Тукумского края. Находится на берегу реки Слампе, на границе двух исторических латвийских регионов — Курземе и Земгале, у железнодорожной линии Елгава — Тукумс и автомобильной дороги . Расстояние до города Тукумс — 17 км, до Риги — 65 км.

В селе находится здание администрации Слампской волости, четыре магазина, кафе, парикмахерская, Земгальская средняя школа, детское дошкольно-образовательное учреждение «Пиенените», Дворец культуры, библиотека, амбулатория, аптека, почтовое отделение, железнодорожная станция.

В 2 км к западу от села расположен , ныне не используемый.

История 
Поселение возникло на территории бывшей усадьбы Шлампен (). В 1920-е годы, в ходе аграрной реформы, 20 га земли, принадлежавшей усадьбе, было выделено под застройку домов для ремесленников и железнодорожников.

В советское время населённый пункт был центром Слампского сельсовета Тукумского района. В селе располагалась центральная усадьба совхоза «Земгале».

В 1984 году в селе был открыт современный Дворец культуры «Земгале», в котором прошёл финальный концерт республиканского конкурса эстрадной песни «Микрофон-84».

Примечания

Ссылки 
 База данных географических названий Латвии

Населённые пункты Тукумского края
Слампская волость
Волостные центры Латвии